

Sources 
 .
 .
 Google Earth.
 Bruciel.brussels/

096